Спангейм (нем. Spanheim) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Спангейм, Езекиель (1629—1710) — немецкий дипломат и историк права.